«Get Ready for This» — дебютный сингл нидерландской евродэнс-группы 2 Unlimited, вышедший в 1991 году.

История 
Первоначально это был инструментальный сингл («Orchestral Mix»), имевший определённый успех. Затем продюсеры группы, Жан-Поль Де Костер и Фил Вайлд, в поисках формата проекта попросили участника группы Рэя Слайнхарда написать слова и добавить в трек рэп. По предложению Рэя, женский вокал записала Анита.

Для британского повторного релиза была использована отредактированная версия первоначального трека без вокальных партий (исключая голосовой семпл «Y’all ready for this?» из композиции «It’s Funky Enough» группы The D.O.C). Автор трека — Пит Уотерман.

Сингл имел большой успех по всему миру, попав в Топ-10 в чартах Европы, Австралии и США (это единственный сингл группы, попавший в Топ-40 США).

Список композиций

Чарты

Дополнительные факты 
 «Get Ready for This» — одна из наиболее часто используемых на различных спортивных мероприятиях композиций.
 В 90-е годы инструментал композиции использовался в телепрограмме ОРТ «Армейский магазин».
 Официальные ремиксы на «Get Ready for This» записывали диджеи Yves Deruyter (2001), Робби Ривера (2001) и Стив Аоки (2013).

Примечания

Ссылки 
 2 Unlimited на Youtube
 

Дебютные синглы 1991 года
Композиции в стиле евродэнс
Песни на английском языке
Синглы 2 Unlimited